Gigi Becali, een Roemeens politicus
 Gigi Galli, een Italiaans rallyrijder
 Gigi Hadid, een Amerikaans-Nederlands-Palestijns fotomodel en televisiepersoonlijkheid
 Gigi Lai Chi, een Hongkongs zangers
 Gigi d'Agostino, een Italiaanse dj
 Gigi Ravelli, een Nederlandse actrice
 Gigi Silveri, personage uit One Tree Hill
 Gigi (roman), een roman geschreven door Colette
 Gigi (1958), een verfilming van de gelijknamige roman
 Gigi l'amoroso, een hitsingle van Dalida